Puchar Interkontynentalny w skeletonie 2022/2023 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się 11 listopada 2022 r. w norweskim Lillehammer, a zakończył się 18 lutego 2023 r. w austriackim Igls.

Kalendarz Pucharu Interkontynentalnego

Klasyfikacje

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 
 

2022 w skeletonie
2023 w skeletonie
Zawody skeletonowe
2022 w Norwegii
2022 w Niemczech
2022 w Korei Południowej
2023 w Austrii